Blaisse is een Nederlandse familienaam, en kan verwijzen naar de volgende personen:

 Robbert Blaisse (1900 - 1959), Nederlands roeier
 Pieter Blaisse (1911 - 1990), Nederlands politicus voor de KVP
 Ben Blaisse (1911 - 2006), Nederlands schaatser
 Truid Blaisse-Terwindt (1917 - 2002), Nederlands hockey- en tennisspeelster
 Fioen Blaisse (1932 - 2012), Nederlands beeldhouwster en schilder
 Steven Blaisse (1936 - 2001), Nederlands roeier